Pitty (boekenreeks), een boekenreeks van Enid Blyton
Pitty (scootermerk), een Oost-Duits scootermerk